Аббревиатура СУО может означать:
 Система управления огнём
 Система управления очередью
 Система управления обучением
 Чертаново (футбольный клуб)